Nostradamus fue un Médico y consultor astrológico francés, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros.

Nostradamus también puede referirse a:
Nostradamus (álbum), un álbum de Judas Priest.
Nostradamus (película)
Nostradamus ni Kiite Miro, un videojuego.